Rhagoletis — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae).

Описание 
Личинки развиваются в сочных плодах: яблонная пестрокрылка (Rhagoletis pomonella), вишнёвая муха (Rhagoletis cerasi) и др. Встречаются в Палеарктике (25 видов), Неарктике (25), Неотропике (20) и Ориентальной области (2).

Классификация 
Более 60 видов, в числе которых:
 Rhagoletis alternata (Fallén, 1814) — Шиповниковая пестрокрылка
 Rhagoletis basiola (Osten Sacken, 1877)
 Rhagoletis berberis Jermy, 1961
 Rhagoletis boycei Cresson, 1929
 Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) — Вишнёвая муха
 Rhagoletis chionanthi Bush, 1966
 Rhagoletis cingulata (Loew, 1862)
 Rhagoletis completa Cresson, 1929
 Rhagoletis cornivora Bush, 1966
 Rhagoletis ebbettsi Bush, 1966
 Rhagoletis electromorpha Berlocher, 1984
 Rhagoletis fausta (Osten Sacken, 1877)
 Rhagoletis ferruginea Hendel, 1927
 Rhagoletis flavicincta Enderlein, 1934
 Rhagoletis flavigenualis  Hering, 1958
 Rhagoletis indifferens  Curran, 1932
 Rhagoletis jamaicensis  Foote, 1981
 Rhagoletis juglandis  Cresson, 1920
 Rhagoletis juniperina  Marcovitch, 1915
 Rhagoletis kurentsovi  (Rohdendorf, 1961)
 Rhagoletis lycopersella Smyth, 1960
 Rhagoletis macquartii  (Loew, 1873)
 Rhagoletis magniterebra  (Rohdendorf, 1961)
 Rhagoletis meigenii  (Loew, 1844)
 Rhagoletis mendax  Curran, 1932 
 Rhagoletis metallica  (Schiner, 1868) 
 Rhagoletis mongolica  Kandybina, 1972 
 Rhagoletis nova  (Schiner, 1868)
 Rhagoletis ochraspis  (Wiedemann, 1830) 
 Rhagoletis osmanthi  Bush, 1966 
 Rhagoletis penela  Foote, 1981 
 Rhagoletis persimilis  Bush, 1966 
 Rhagoletis pomonella (Walsh, 1867) — Яблонная пестрокрылка
 Rhagoletis psalida  Hendel, 1914 
 Rhagoletis ramosae Hernandez-Ortiz, 1985
 Rhagoletis reducta Hering, 1936
 Rhagoletis rhytida Hendel, 1914
 Rhagoletis ribicola Doane, 1898
 Rhagoletis rumpomaculata Hardy, 1964
 Rhagoletis samojlovitshae (Rohdendorf, 1961)
 Rhagoletis scutellata Zia, 1938
 Rhagoletis striatella Wulp, 1899
 Rhagoletis suavis (Loew, 1862)
 Rhagoletis tabellaria (Fitch, 1855)
 Rhagoletis tomatis Foote, 1981
 Rhagoletis turanica (Rohdendorf, 1961)
 Rhagoletis turpiniae Hernandez-Ortiz, 1993
 Rhagoletis willinki Aczel, 1951 
 Rhagoletis zephyria Snow, 1894 
 Rhagoletis zernyi Hendel, 1927 
 Rhagoletis zoqui Bush, 1966

Примечания

Ссылки 
 Rhagoletis cingulata, eastern cherry fruit fly.
 Rhagoletis pomonella, apple maggot fly.

Пестрокрылки
Роды двукрылых